Angelo Tosoni (1952) – ex ciclista su strada italiano
 Bruno Tosoni, detto er Capoccione (1937) – criminale italiano
 Franco Tosoni Pittoni (1904-1941) – militare italiano
 Joan Tosoni – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica canadese
 Rene Tosoni (1986) – giocatore di baseball canadese